Михаил Петрович Васильев:
 Васильев, Михаил Петрович (1857—1904) — первый капитан ледокола «Ермак».
 Васильев, Михаил Петрович (1920—2006) — полный кавалер ордена Славы.